Termenul „Limburg” () se poate referi la:

 Orașe:
 Limbourg oraș din Belgia ce a dat numele unei serii de regiuni din Belgia, Olanda și Germania.
 Limburg an der Lahn oraș în districtul Limburg-Weilburg;
 Regiuni:
 Ducatul Limburg (1065-1789) regiune istorică 
 Provincia Limburg (1815-1839) din Regatul Unit al Țărilor de Jos 
 Ducatul Limburg (1839-1866), un ducat format din scindarea provinciei de mai sus
 Provincia Limburg din Olanda, succesoarea ducatului;
 Provincia Limburg din regiunea Flandra din Belgia;
 Casa de Limburg o dinastie nobilă germană;